Deutschbein ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Deutschbein (1842–1920), deutscher Kaufmann, Landtagsabgeordneter (Anhalt)
 Max Deutschbein (1876–1949), deutscher Anglist und Hochschullehrer